Babin Kuk és el nom de la part septentrional de la península que surt de Dubrovnik (Croàcia) i entra a la mar Adriàtica. És una zona verda amb nombrosos hotels.

Dubrovnik